Клеймор (манґа) — популярна манґа в жанрі темного фентезі.
 Клеймор — термін, який позначає два різні види мечів.
 «Клеймор» — протипіхотна міна виробництва США.